Barinov je priimek več oseb:
 Josif Fjodorovič Barinov, sovjetski general
 Aleksander Borisovič Barinov, sovjetski general
 Aleksander Ivanovič Barinov, sovjetski general
 David Markovič Barinov, sovjetski general
 Vasilij Josifovič Barinov, sovjetski general
 Valerij Barinov, ruski igralec
 Aleskej Viktorovič Barinov, ruski poslovnež